Thayer er et engelskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Abbott Handerson Thayer (1849–1921) – amerikansk kunstner
 Alexander Wheelock Thayer (1817–1897) – amerikansk musikhistoriker
 John Milton Thayer (1820–1906) – amerikansk politiker
 Joseph Henry Thayer (1828–1901) – amerikansk teolog
 Maria Thayer (født 1975) – amerikansk skuespillerinde
 Tommy Thayer (født 1960) – amerikansk guitarist
 Whitney Eugene Thayer (1838–1889) – amerikansk organist og komponist
 William Wallace Thayer (1827–1899) – amerikansk politiker

Efternavne